Дульцин, Марк Соломонович — советский терапевт-гематолог, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, член КПСС.

Биография 
В 1927 году Дульцин М.С окончил медицинский факультет Московского государственного университета и был оставлен там в ординатуре.

С 1928 по 1929 год служил в Красной Армии.

С 1930 года работал в Центральном научно-исследовательском институте переливания крови.

В 1932 с должности ординатора Дульцин М.С был переведен на должность старшего научного сотрудника и занимает ее до 1942 года.

С 1938 по 1941 год является профессором кафедры переливания крови ЦИУ.

В 1939 году Дульцин М.С защитил докторскую диссертацию на тему «Поздний хлороз».

С 1943 по 1948 год профессор кафедры госпитальной терапии 2-го Московского медицинского института.

В 1943 года он занимает должность заведующего гемо-терапевтической клиникой и одновременно с 1942 по 1947 год заместитель директора института по научной части.

С 1953 году Марк Соломонович возглавлял гематологическую клинику этого института.

Он был членом правления всесоюзных научных обществ терапевтов и гематологов, членом редколлегий журнала «Проблемы гематологии и переливания крови» и «Медицинского реферативного журнала».

Под руководством М. П. Кончаловского его ученики А. А. Багдасаров, Х. Х. Владос, М. С. Дульцин создали гематологическую школу в Центральном институте переливания крови и гематологии.

Научная деятельность 
М. С. Дульцин опубликовал около 150 научных работ. Под руководством М. С. Дульцина защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций.

Множество работ М.С Дульцина были посвящены проблеме лейкозов, в которых он предложил их классификацию и дал характеристику клинических, вариантов лейкозов. Он активно участвовал в разработке методов высушивания плазмы и сыворотки крови. Марк Соломонович был один из инициаторов применения препаратов сухой сыворотки для лечения отеков у больных с белковой недостаточностью в годы Великой Отечественной войны. Им была исследований была разработана рациональная система терапии интоксикаций с применением гемотрансфузий.

М. С. Дульцин изучал механизмы действия органотерапии при пернициозной анемии и переливания крови при ряде терапевтических заболеваний, возможности применения крови «универсального донора», состояние кроветворения у лиц, подвергшихся интоксикации некоторыми промышленными ядами, клинику макроцитарных, ахрестической и пернициозной анемий. Так же его исследования посвящены клиническим аспектам трансплантации костного мозга.

В последние годы жизни он работал над проблемами коллагенозов.

Научные работы 
 Лечение анемий (1943, совместно с Х. Х. Владосом)
 Классификация анемий (1948, совместно с Х. Х. Владосом)
 Гемотерапия в клинике внутренних болезней (1952, совместно с А. А. Багдасаровым)
 Вопросы клинической иммуногематологии (1960, совместно с И. Ю. Лорие)
 Гемопатии и коллагенозы (1961)
 Лейкозы (1965, совместно с И. А. Кассирским и М. О. Раушенбахом)
 Проблемы гематологии и переливания крови (1968, совместно с Сигидиным Я. А.)

Ссылки 
 Аргументы и Факты
 Медицинский Некрополь
 Российская Еврейская энциклопедия

Примечания 

Родившиеся в Минске